De Europese kampioenschappen triatlon olympische afstand 2010 werden gehouden van 3 en 4 juli 2010 in Athlone, Ierland. Het was de 26ste keer dat de European Triathlon Union (ETU) een titelstrijd organiseerde in deze discipline: 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. De junioren hadden een wedstrijd over de helft van deze afstand. Bij de mannen ging de titel naar de Brit Alistair Brownlee, bij de vrouwen was de Zwitserse Nicola Spirig opnieuw de snelste. Zij prolongeerde haar titel.

Uitslagen

Mannen elite

Vrouwen elite

Junioren mannen

Junioren vrouwen

Triatlon in 2010
2010
Triatlon
County Westmeath